KJ steht für:
 Kaliumjodid, eine chemische Verbindung, siehe Kaliumiodid
 Kaisertreue Jugend, war eine monarchistische Organisation in Deutschland
 Katholische Jugend, eine Jugendorganisation der Katholischen Kirche
 Kommunistische Jugend
 Kritische Justiz, eine juristische Fachzeitschrift
 Katalog-Index der „Die Runeninschriften im älteren Futhark“ nach Wolfgang Krause und Herbert Jankuhn, alternativ abgekürzt als „RäF“
 Air Incheon (IATA-Code), südkoreanische Frachtfluggesellschaft
 Sultan Air (IATA-Code), ehemalige türkische Fluggesellschaft

KJ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Albanien: Kreis Kavaja (auslaufend)
 Großbritannien: Borehamwood (für die Umgebung von Luton)
 Norwegen: Drammen in der Provinz Viken

kJ steht für:
 Kilojoule (1000 Joule), das Tausendfache der Einheit der Energie
 keine Jugendfreigabe in der Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK)

kj steht für:
 Kuanyama (ISO-639-1-Code), ein Dialekt der afrikanischen Sprache Oshivambo

Kj bezeichnet:
 Kenji Furuya, Bandleader von Dragon Ash

Abkürzung